Die Liste der Moscheen in der Altstadt von Jerusalem führt alle Moscheen der Jerusalemer Altstadt auf. Sie umfasst auch ehemalige Moscheen, die nicht mehr als solche genutzt werden, Ruinen und Ausgrabungsstätten.
Außerdem wurden auch Minarette, Medressen, islamische Klöster (ribat, zawiya) und andere islamische Andachts- und Gebetsstätten mit in die Liste aufgenommen. Es wurden auch muslimische Mausoleen (turbat) in die Liste aufgenommen, obwohl es sich dabei nicht in allen Fällen um religiöse Stätten handelt. Die gesamte Altstadt von Jerusalem ist UNESCO-Welterbe und steht auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes.

Aufbau und Abkürzungen der Liste 
Die Namen der Gebäude werden in Deutsch, Arabisch und Hebräisch aufgeführt.
Koordinaten, Bilder, Daten über Gründung bzw. Wiederaufbau, Zerstörung bzw. Wiederzerstörung, Baustile und Anmerkungen werden beigefügt.
In der Spalte V (= Viertel) wird das Viertel, in dem das Gebäude liegt, verzeichnet, a = armenisch, c = christlich, j = jüdisch, m = muslimisch.
Für manche islamische Heiligtümer gibt es mehrere verschiedene Bezeichnungen. Als deutscher Name wurde die von Max Küchler gewählte Bezeichnung angegeben. Alle anderen wurden in der Spalte "Alternative Namen" notiert.
Da es um islamische Heiligtümer geht, wird der Tempelberg in diesem Artikel mit dem Namen al-Haram asch-Scharif, kurz: Haram, bezeichnet.

Vokabeln 
Hier die wichtigsten Vokabeln zum Verständnis der Gebäudenamen:

Moscheenliste 

|}

Quellen 
 Stadtpläne aus Google Maps und OpenStreetMap und gedruckter Stadtplan von Jerusalem: Jerusalem, city map. freytag&berndt, 2000, ISBN 3-7079-0789-9

Literatur 
Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-50170-2.

Weblinks 

 al-Quds bei qudsinfo.com, abgerufen am 26. Mai 2019 (arabisch)
 al-Quds bei alqudsgateway.ps, abgerufen am 26. Mai 2019 (arabisch)
 Jerusalem bei enjoyjerusalem.com, abgerufen am 26. Mai 2019 (arabisch, teilweise englisch)

!ListeMoscheen
Jerusalem Altstadt
!Altstadt